TriPeaks, anche noto come Three Peaks, Tri Towers o Triple Peaks, è un solitario che utilizza un mazzo di 52 carte, esclusi i Jolly.

Il gioco 
Per iniziare il gioco bisogna disporre come indicato di seguito ventotto carte sul tavolo, di cui diciotto coperte e dieci scoperte:

"CC" = Carta coperta; "CS" = Carta scoperta; "MP" = Mazzo di pesca o tallone; "PS" = Pila di scarto o pozzo.

Le ventiquattro carte rimanenti costituiscono il tallone o mazzo di pesca. La prima carta del mazzo va scoperta e messa a destra del mazzo di pesca, formando così il pozzo o pila di scarto.

Indipendentemente dal seme e dal colore, se una carta scoperta è di un punto superiore o inferiore rispetto alla carta che in quel momento si trova nella pila di scarto, va posizionata sopra di essa e viene dunque eliminata. L'asso è maggiore del re e minore del due.

Se non c'è nessuna carta maggiore o minore di quella che si trova nella pila di scarto, si scopre un'altra carta dal mazzo di pesca e la si posiziona sulla pila di scarto.

Quando due carte scoperte sottostanti una coperta vengono eliminate, quella coperta soprastante viene scoperta.

Lo scopo del gioco è fare in modo che tutte le ventotto carte sul tavolo vengano eliminate. Se le carte del mazzo di pesca finiscono e non tutte quelle sul tavolo sono state eliminate, la partita è persa.

Esempio

Voci correlate 
 Carte da gioco
 Freecell
 Gioco di carte
 Solitario
 Solitario (Windows)

Solitari